Steegmann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Steegmann, Mitglied der verfassunggebenden preußischen Landesversammlung
 Josef Steegmann (1903–1988), deutscher Kunstsammler, Begründer der Sammlung Steegmann
 Marcus Steegmann (* 1981), deutscher Fußballspieler aus Köln
 Theo Steegmann (* 1955), deutscher Stahlarbeiter, Politaktivist, Gewerkschafter und Unternehmer
 Willi Steegmann, Ex-Präsident von Borussia Dortmund (1965 bis 1968)

Siehe auch:
 Steegmans
 Stegemann
 Stegman
 Stegmann